Карр'є́р-сюр-Сен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 14 км на північний захід від Парижа, 12 км на північ від Версаля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 5787 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 15371,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 місто Карр'єр-сюр-Сен, Офіційний сайт 

 Карр'єр-сюр-Сен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Карр'єр-сюр-Сен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Івлін

Примітки 

Муніципалітети департаменту Івлін